Эдуард Боас (; 1815—1853) — немецкий ,  и  литературы XIX века.

Биография

Эдуард Боас родился 18 января 1815 года в городе Ландсберге-на-Варте (ныне Гожув-Велькопольски, Польша). 

Боас был сначала торговцем, а затем, после продолжительного путешествия по Южной Европе, посвятил себя исключительно литературе. Помимо родного города жил в Дрездене, Берлине, Веймаре. Больше всего он увлекался блестящим периодом немецкой литературы, и его трёхтомное исследование οб Иоганне Вольфганге фон Гёте («Nachträge zu Groethes sämmtlichen Werken», 1841; 2 издание — 1859) поставило его имя наряду с лучшими знатоками автора Фауста. 

Большой успех выпал и на долю его трёхтомного исследования «Nachträge zu Schillers Werken» ο Фридрихе Шиллере, которое увидело свет в 1839 году. 

Дальнейшие работы Боаса в области изящной литературы создали ему имя тонкого и глубокого ценителя немецких классиков. 

В книге «Des Kriegskommissars Pipitz Reise nach Italien» (4 т., 1841) он отобразил свои ранние путевые впечатления; следует отметить также его «Sprüche und Lieder eines indischen Brahmanen».

Эдуард Боас умер в родном городе 29 июня 1853 года.

Избранная библиография

 «Nachträge zu Goethes sämtlichen Werken» (3 т., Лейпциг, 1841; 2 изд., Берлин, 1859).
 «Nachträge zu Schillers sämtlichen Werken» (3 т., Штутгарт, 1839).
 «Schiller und Goethe im Xenienkampf» (2 ч., Штутгарт, 1851)
 «Schillers Jugendjahre» и «Schillers und Goethes Xenienmanuskript». 
 «Des Kriegskommissars Pipitz Reise nach Italien» (4., Штутгарт, 1841).

Примечания

Литература 
 Boas, Eduard // Allgemeine Deutsche Biographie .
 Jewish Encyclopedia, III, 277.

Ссылки 
 

Предприниматели по алфавиту
Предприниматели Германии
Историки литературы Германии
Немецкие писатели